Kaszás Gábor (1947–1990) labdarúgó, edző
 Kaszás Gábor (1973) művészettörténész